Телятниково — название населённых пунктов в России:

 Телятниково — село в Брасовском районе Брянской области.
 Телятниково — село в Льговском районе Курской области.
 Телятниково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Телятниково — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Телятниково — село в Николаевском районе Ульяновской области.